

Arte e letteratura
Oberon – personaggio mitologico, inserito da Shakespeare nella commedia Sogno di una notte di mezza estate
Oberon – poema di Christoph Martin Wieland
Oberon – opera lirica di Carl Maria von Weber
Oberon – serie di librogame di Ian Page e Joe Dever
Oberon, The Fairy Prince – opera in un atto (1980) di Niccolò Castiglioni
Oberon – personaggio dei fumetti DC Comics

Astronomia
 Oberon – satellite naturale di Urano

Informatica
 Oberon – linguaggio di programmazione

Geografia
Oberon – Città del Dakota del Nord, negli Stati Uniti
Oberon – Città del Nuovo Galles del Sud, in Australia

Onomastica
Oberon – variante del nome proprio di persona Alberico

Persone
 Merle Oberon – attrice indiana naturalizzata statunitense